Der Passo Campo Carlo Magno ist ein  hoher Gebirgspass im Trentino (Italien) zwischen der Brentagruppe im Osten und der Adamellogruppe im Westen, der das Val di Sole mit dem Val Rendena verbindet.

Die Passhöhe befindet sich innerhalb der Ortschaft Campo Carlo Magno.

Der Pass hat durch seine Nähe zum Fremdenverkehrsort Madonna di Campiglio touristische Bedeutung.

Der Pass ist benannt nach Karl dem Großen, der den Pass auf seinem Weg nach Rom zu seiner Krönung zum Kaiser im Jahre 800 überquert haben soll.

Weblinks 

Gebirgspass
Alpenpass
Pass im Trentino
Adamello-Presanella-Alpen
Brenta (Gebirge)